Sezon 1986/87 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Montpellier HSC
 Chamois Niort
 AS Cannes

Najlepsi strzelcy 

1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1986 we Francji
1987 we Francji